Prusinowice-Parcela – wieś w woj. łódzkim w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Prusinowice-Parcela – część wsi Prusinowice w woj. łódzkim w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca